Saint Benoît ou saint Benoit peut désigner divers saints catholiques et orthodoxes.

Saints catholiques et orthodoxes
 Benoît de Nursie († 550), auteur de la règle de saint Benoît, patriarche des moines d'Occident, fêté le 14 mars en Orient et le 21 mars puis le 11 juillet en Occident.
 Benoît d'Aniane, abbé en Languedoc ; fêté le 11 ou le 12 février ;
 Benoît II (° ? – † 685), né et mort à Rome, pape de 684 à 685 ; fêté le 7 mai en Orient et le 8 mai en Occident.
 Benoît d'Angers (), évêque ; fête le 15 juillet.
 Benoît Biscop († 689), abbé en Angleterre ; fêté le 12 janvier.
 Benoît de Macérac († 845), ou Benoît de Massérac, originaire de Patras en Achaïe, abbé de Massérac près de Nantes en Bretagne ; fêté le 22 octobre.
 Benoît de Poitiers (), moine ; fêté le 23 octobre.
 Benoît de Sébaste.

Saints catholiques
  et André Svorad ou Zorard (), originaires de Pologne, ermites dans les Carpates sur le mont Zobor en Hongrie (aujourd'hui en Slovaquie), près d'un monastère bénédictin ; fêtés le 17 juillet.  ;
 Benoît de Bénévent ; fêté le 12 novembre.  
 Benoît XI († 1304), pape ; fêté le 7 juillet ;
 Benoît Revelli ;
 Benoît de Cagliari ;
 Benoît Crespi de Milan ;
 Benoît de Campanie ;
 Benoît le More dit le Noir, l'Africain, l'Éthiopien ou encore de San Fradello ;
 Benoît ou Bénezet d'Avignon (1165-1184), berger, constructeur du pont d'Avignon ;
 Benoît Joseph Labre, pèlerin ; fêté le .

Autres
 Saint Benoît, un tableau peint par El Greco entre 1577 et 1578 ;
 Saint Benoît, une bière belge.

Voir aussi
 Sainte Bénédicte ;
  : toponymes de langue italienne ;
  : toponymes de langue portugaise.

Notes et références

Benoit
Benoit